Autobuzul Bukarest steht für:

 Autobuzul Bukarest, Gründungsname von AS Rocar Bukarest, rumänischer Fußballverein
 Uzina Autobuzul București, ein früherer Name von Rocar, rumänischer Nutzfahrzeughersteller